Maria van Frankrijk (1145-1198), dochter van Lodewijk VII van Frankrijk en Eleonora van Aquitanië, echtgenote van Hendrik I van Champagne;
Maria van Frankrijk (ca. 1198-1224), dochter van Filips II van Frankrijk en Agnes van Meranië, echtgenote van (I) Filips I van Namen en (II) Hendrik I van Brabant;
Maria van Frankrijk (1344-1404) of Maria van Valois, dochter van Jan II van Frankrijk en Bonne van Luxemburg, echtgenote van Robert I van Bar;
Maria van Frankrijk (1370-1377) of Maria van Valois, dochter van Karel V van Frankrijk en Johanna van Bourbon;
Maria van Frankrijk (1393-1438) of Maria van Valois, dochter van Karel VI van Frankrijk en Isabella van Beieren;
Maria van Frankrijk (1438-1439), dochter van Karel VII van Frankrijk en Maria van Anjou;
Maria van Frankrijk (1444-1473) of Maria van Valois, buitenechtelijke dochter van Karel VII van Frankrijk bij Agnes Sorel, echtgenote van Oliver van Coëtivy;
Maria van Valois (ca. 1449-), buitenechtelijke dochter van Lodewijk XI van Frankrijk bij Margaretha van Sassenage, echtgenote van Aymar van Poitiers;
Christina Maria van Frankrijk (1606-1663), dochter	van Hendrik IV van Frankrijk en Maria de' Medici, echtgenote van Victor Amadeus I van Savoye;
Henriëtta Maria van Frankrijk (1609-1669), dochter	van Hendrik IV van Frankrijk en Maria de' Medici, echtgenote van Karel I van Engeland;
Louise Maria van Frankrijk (1819-1864), dochter van Karel Ferdinand van Berry en Maria Carolina Ferdinande Louise van Bourbon-Sicilië, echtgenote van Karel III van Parma.